Непряхино — название населённых пунктов в России:

 Непряхино — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Непряхино — село в Чебаркульском районе Челябинской области.